Itkul (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Itkul (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Itkul (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Itkul (Tscheljabinsk), Dorf und Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk

Siehe auch:
 Itkulsee (Begriffsklärungsseite)